XXIII Московский международный кинофестиваль состоялся в 2001 году. Открылся 21 июня 2001 года.

Жюри 
Председатель жюри:
 Маргарете фон Тротта, peжиссёp, актриса (Германия)

Состав жюри:
 Цзян Вэнь — актёp, peжиссёp (Китай)
 Джеффри Гилмор — директор фестиваля (США)
 Ингеборга Дапкунайте — актриса (Литва)
 Фредерик Зиклер — продюсер (Франция)
 Игорь Масленников — peжиссёp (Россия)
 Богдан Ступка — актёp (Украина)
 Мориц де Хадельн — директор фестиваля (Германия)

Фильмы-участники 
 «Бит» — Beat (США, peжиссёp Гэри Уолкоу)
 «Давай сделаем это по-быстрому» — Quickie (Германия, peжиссёp Сергей Бодров)
 «Детектор» — Detektor (Норвегия, peжиссёp Пэл Якмен)
 «Дикие мидии» — Wilde mossels (Нидерланды, peжиссёp Эрак де Брюн)
 «Жертвы и убийцы» — Obeti a vrazi (Чехия — Франция — Швейцария, peжиссёp Андреа Седлачкова)
 «Мадемуазель» — Mademoiselle (Франция, peжиссёp Филипп Льоре)
 «Наследство» — Herencia (Аргентина, peжиссёp Паула Эрнандес)
 «Нечестное состязание» — Сoncorrenza sleale (Италия — Франция, peжиссёp Этторе Скола)
 «Пионовая беседка» — Youyuan jingmen (Китай, Гонконг, peжиссёp Юньфань)
 «Под кожей города» — Zir-e poost-e shahr (Иран, peжиссёp Рахшан Бани Этемад)
 «Подальше от окна» — Daleко od okna (Польша, peжиссёp Ян Якуб Кольский)
 «Прелесть моя» — Mi dulce (Испания — Италия, peжиссёp Хесус Мора)
 «Реальный вымысел» — Shilje sanghwang (Южная Корея, peжиссёp Ким Ки Дук)
 «Слепые» — Vakvaganyok (Венгрия, peжиссёp Петр Тимар)
 «Стеклянные крылья» — Vingar av glas (Швеция, peжиссёp Реза Багхер)
 «Фанатик» — The believer (США, peжиссёp Генри Бин)
 «Чай из хризантем» — Lovestory by tea (Китай, peжиссёp Цзинь Чэнь)

Награды 

 «Золотой Георгий»
 «Фанатик» / The believer (США, режиссёр Генри Бин)

 «Специальный серебряный Георгий»
 «Под кожей города» / Zir-e poost-e shahr (Иран, режиссёр Рахшан Бани Этемад)
 Эдуард Артемьев, композитор

 «Серебряный Георгий»
 Режиссёр Этторе Скола («Нечестное состязание» / Concorrenza sleale, Италия-Франция)
 Актриса Риэ Миядзава («Пионовая беседка» / Youyuan jingmen, Китай, Гонконг)
 Актёр Владимир Машков («Давай сделаем это по-быстрому» / Quickie, Германия)

 Премия ФИПРЕССИ
 «Слепые» / Vakvaganyok (Венгрия, режиссёр Петр Тимар)

 Премия «Верю. Константин Станиславский»
 Актёр Джек Николсон

2001
Кинофестивали 2001 года
Июнь 2001 года
2001 год в Москве
События 21 июня